Los términos IFF, Iff o iff son siglas de:
 Identification Friend or Foe, identificación amigo o enemigo, un sistema de identificación electrónico mediante radio.
 Interchange File Format, un formato de fichero electrónico contenedor introducido en 1985 y más tarde extendido a muchos otros.
 International Finance Facility
 International Fashion Federation, la Federación Internacional de la Moda.
 International Flavors and Fragrances, una compañía que produce sabores y fragancias.
 International Freedom Foundation, la Fundación Internacional para la Libertad.
 International Film Festival, el Festival Internacional de Cinematografía..
 In Flanders Fields (museo), un museo de la Primera Guerra Mundial localizado en Ypres, Bélgica.
 Islamic Republic of Iran Football Federation, la Federación de Fútbol de Irán.
 Insomnio Familiar Fatal, un trastorno genético que deriva en la muerte de las personas por insomnio.
 intento de fara fallido

También pueden ser una abreviatura de la proposición bicondicional en inglés.

Siglas